Abtin ist der Name folgender Personen:

 Abtin (Schāhnāme), Figur im nationalen Epos von Persien 
 Baktash Abtin (1974–2022), iranischer Dichter, Filmemacher und Regimekritiker
 Najmeh Abtin (* 1982), iranische Bogenschützin
 Ramin Abtin (* 1972), deutscher Kickboxer und Sportpädagoge